Seznam polkov z zaporedno številko 83.

Seznam 
 Pehotni
 83. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 83. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 83. pehotni polk (Wehrmacht)
 83. strelski polk (ZSSR)
 83. lovski polk (Wehrmacht)
 83. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 83. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 83. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 83. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 83. artilerijski polk (Wehrmacht)
 83. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi